Karl Möser ist der Name folgender Personen:

 Karl Möser (1774–1851), deutscher Geiger und Kapellmeister, siehe Carl Moeser
 Karl Möser (1837–1888), österreichischer Architekt, siehe Karl Moeser